УРП — аббревиатура. Может означать:
 Украинская радикальная партия (1890) — украинская политическая партия конца XIX века.
 Украинская радикальная партия (1904) — украинская политическая партия начала XX века.
 Украинская республиканская партия — современная украинская политическая партия.